Дедвуд може да буде:

 Дедвуд (Јужна Дакота), насељено место у Сједињеним Америчким Државама
 Дедвуд (ТВ серија), телевизијска серија
 Дедвуд (ТВ филм), телевизијски филм